

Patronyme 

 Annelise Damm-Olesen (née en 1942), athlète danoise spécialiste du 800 mètres ;
 Christian Tobias Damm (1699-1778), théologien protestant et un philologue helléniste ;
 Jürgen Damm (né en 1992), footballeur mexicain ;
 Martin Damm (né en 1972), joueur de tennis tchèque ;
 Peter Damm (né en 1937), corniste allemand.

Toponyme 

 Kottbusser Damm, rue de Berlin ;
 Zwickauer Damm, station du métro de Berlin.

Autres 
 Damm, entreprise brassicole espagnole ;
 Estrella Damm, marque espagnole ;
 N. W. Damm & Søn, maison d'édition norvégienne.